Excelsis est une maison d'édition protestante évangélique.
 Excelsis est aussi un groupe de Folk metal.
 Gloria in Excelsis Deo ou Gloire à Dieu est un chant chrétien souvent arrangé musicalement.